Berencsi György (1913–1986) orvos
 Berencsi György (1941–2013) virológus, egyetemi tanár, az Országos Epidemiológiai Központ főosztályvezetője